Kalt bezeichnet:
 eine Ortsgemeinde im Landkreis Mayen-Koblenz, siehe Kalt
 einen fiktiven Kontinent, nordöstlich von Zamonien
 Kalt (Film), deutscher Fernsehfilm von Stephan Lacant (2022)

Kalt ist der Familienname folgender Personen:
 Angelika Kalt, deutsche Geologin
 Anton Kalt (1903–1975), deutscher Widerstandskämpfer und Buchautor
 Carl Kalt (1793–1869), nassauischer Beamter und Abgeordneter der 2. Kammer der Landstände des Herzogtums Nassau
 Daniel Kalt (* 1977), österreichischer Journalist
 Dieter Kalt senior (* 1941), österreichischer Sportfunktionär
 Dieter Kalt jun. (* 1974), österreichischer Eishockeyspieler
 Dominicus Kalt (1804–1887), deutscher Arzt
 Eugène Kalt (1861–1941), französischer Augenarzt

 Heinz Kalt (* 1957), deutscher Physiker, Dekan der Fakultät für Physik am Karlsruher Institut für Technologie
 Jakob Kalt († 1553), deutscher Rechtsprofessor und zweimaliger Dekan der Juristenfakultät an der Universität Tübingen
 Jörg Kalt (1967–2007), österreichischer Journalist, Filmregisseur und Drehbuchautor
 Josef Kalt (1920–2012), Schweizer Ruderer; Bruder von Hans Kalt
 Walter Theodor Kalt (1918–1984), Schweizer Maler, Lithograf und Illustrator

Siehe auch:
 Kälte
 kalte Farbe